Kristi kyrka eller Jesu Kristi kyrka kan syfta på:

 Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga – det officiella namnet på den religion som i dagligt tal kallas för mormonism
 Kristi kyrka (sista dagars heliga-rörelsen) – det ursprungliga namnet på det trossamfund som organiserades av Joseph Smith 1830
 Sista dagars heliga-rörelsen – en gemensam beteckning på olika mormonkyrkor med  rötter i Kristi kyrka och betecknar Mormons bok som helig skrift
 Kristi kyrka, fröjda dig – en psalm i Finlandssvenska psalmboken 1986

Se även 
 Kristna kyrkan – den största religionen i världen 
 Kristi församlingar – en gemenskap av självständiga kristna församlingar